Oxydactylus est un genre éteint d’herbivore terrestre de la famille des Camelidae,  vivant en Amérique du Nord à l'Oligocène et au Miocène, de  d’années à  d’années, soit pendant environ .

Étymologie 
Le nom Oxydactylus a été formé à partir du grec ancien , oxys, « aigu », et , daktylos, « doigt ».

Description 
Ces espèces étaient des animaux à long cou dont le poids pouvait dépasser les .

Occurrence 
Au total, une vingtaine de spécimens ont été découverts entre la Floride et l'Ouest des États-Unis et deux au Mexique.

Phylogénie

Liste des espèces 
Selon  :
  Oxydactylus benedentatus Hay, 1924
  Oxydactylus campestris Cook, 1909
  Oxydactylus lacota Matthew & Macdonald, 1960
  Oxydactylus longipes Peterson, 1904 - espèce type
  Oxydactylus lulli Loomis, 1911
  Oxydactylus wyomingensis Loomis, 1936

Publication originale

Notes et références

Liens externes 
 

†
Mammifère de l'Oligocène
Mammifère du Miocène
†
Paléontologie aux États-Unis
Paléontologie au Mexique
Taxon fossile décrit en 1904